A Federação Belga de Go (FBG) é uma federação desportiva belga regulando o go em Bélgica. Tem sido criada em 1997.

Organiza o campeonato de Bélgica de go

Ligaçőes externas 
 

Go